Primera División 2019 – torneo di calcio argentino
 Primera División 2019 – torneo di calcio cileno
 Primera División 2019 – torneo di calcio venezuelano